Сіга́ль, Сіґаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний схід від Марселя, 31 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 88 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 176,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сігаль на сайті французького Національного інституту географії
 Сігаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сігаль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сігаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сігаль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи